Меморіал Таля 2006 — перший міжнародний шаховий турнір, який проходив з 5 по 19 листопада 2006 року в Москві в залі Центрального будинку шахівстів ім. М.М.Ботвинника.

В рамках Меморіалу Таля також проходив Кубок Таля з бліцу.

Призовий фонд обох турнірів —  по 100 тис. доларів

Меморіал Михайла Таля (класичні шахи) 
 Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2727).

Розклад турніру 

Ігрові дні: 6-8, 10-12, 14-16 листопада 2006р.

Вихідні дні:  9, 13 листопада 2006р.

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця 

По додатковому показнику (коефіцієнт Бергера) переможцев став Петер Леко (23,75), другий — Руслан Пономарьов (23,50), третій — Левон Аронян (22,50). 

Натомість призові гроші були розділені порівно між трьома переможцями турніру.

Кубок Таля з бліцу

Учасники турніру 
В турнірі взяли участь 18 гросмейстерів — учасники турніру з класичних шахів, окрім Олексія Широва; 

спеціально запрошені чемпіони світу:  Анатолій Карпов і  Вішванатан Ананд; 

найсильніша шахістка світу  Юдіт Полгар;
 
та 6 гравців, які пройшли відбірковий турнір, зокрема:

1.	 Баадур Джобава;
2.	 Сергій Карякін;
3.	 Теймур Раджабов;
4.	 Дмитро Яковенко;
5.	 Віорел Бологан;
6.	 Артем Тімофєєв.

Розклад Кубка Таля з бліцу 

Відбірковий турнір:  17 листопада 2006р.

Фінальний турнір:  18-19 листопада 2006р.

Таблиця фінального турніру

Посилання 
 Меморіал Таля на  ChessPro.ru 
 Меморіал Таля 2007 на russiachess.org  
  Інтерв’ю Віші Ананда – переможця Кубка Таля з бліцу  
 Інтерв’ю Петера Леко – переможця Меморіалу Таля з класичних шахів  

2006 у шахах
Меморіал Таля
Листопад 2006